Тьерри (Теодерик) III (; ум. 826 или 830) — граф Отёна с 821 года, сын Гильома Желонского, графа Тулузы и маркиза Септимании, от второго брака с Гибургой (Вибургой), представитель династии Гильемидов.

Биография 
О Тьерри III известно очень мало. Он упомянут в «Liber Manualis» среди других родственников Бернара Септиманского и показан сыном Гибурги, второй жены Гильома Желонского. Он был графом Отёна, став здесь преемником Тьерри II, вероятно, своего двоюродного брата.

Год его смерти точно не известен. Исходя из того, что предполагаемая жена Тьерри Эмма Баварская вышла замуж за Людовика II Немецкого в 827 году, он мог умереть около 826 года. В 830 году графом Отёна уже был его брат Бернар Септиманский.

Семья 
Современные Тьерри документы не сообщают, были ли он женат и были ли у него дети. Однако Жан Ноэль Матьё предположил, что Тьерри мог быть первым мужем Эммы Баварской, позже ставшая женой Людовика II Немецкого, короля Восточно-Франкского королевства. От этого брака, по мнению Матьё, родилась Ангельберга, жена Людовика II, короля Италии и императора. Эту гипотезу он обосновывал документами Карломана и Карла III Толстого, которые называют Ангельбергу «сестра» (). Кроме того, среди потомков Ангельберги встречаются имена Guille (Гилла) и Willa (Вилла), что, по мнению Матьё, говорит о её родстве с Гильемидами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Графы Отёна
Гильемиды
Правители Европы IX века